Niemcy:
 Fischingen – dzielnica Sulz am Neckar
 Fischingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach

Szwajcaria:
 Fischingen – miejscowość

Inne:
 Fischingen – opactwo